Coelocarteria är ett släkte av svampdjur. Coelocarteria ingår i familjen Isodictyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Coelocarteria